Belgia:
 Damme – gmina

Niemcy:
 Damme – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Vechta

Osoby:
 Jutta Damme – niemiecka malarka